Hrvatski nogometni klubovi:
 NK Graničar Brodski Varoš
 NK Graničar Đurđevac
 NK Graničar Kotoriba
 NK Graničar Križ
 NK Graničar Laze
 NK Graničar Legrad
 NK Graničar Magić Mala
 NK Graničar Novakovec
 NK Graničar Novo Virje
 NK Graničar Slavonski Šamac
 NK Graničar Stupnički Kuti
 NK Graničar Šljivoševci
 NK Graničar Tučenik
 NK Graničar Zagrađe
 NK Graničar Županja